Unity steht für:

 Unity Church, christliche Freikirche
 Typ Unity, Schiffsklasse
 Unity (Nordirland), zahlreiche Wahlbündnisse in Nordirland
 Unity (ISS-Modul), Verbindungsknoten der Internationalen Raumstation
 VSS Unity, Raumschiff von Richard Branson
 Unity (Seekabel), Seekabel zur Datenübertragung zwischen Amerika und Asien

Software:
 Unity, früherer Name von Lomiri, Desktop-Umgebung für Linux-Betriebssysteme
 Unity (Spiel-Engine), Entwicklungs- und Laufzeitumgebung für Spiele

Musik und Film:
 The Unity, deutsche Metal-Band
 Raumstation Unity, britisch-deutsche Fernsehserie (1997–1998)
 Unity (Dokumentarfilm), US-amerikanischer Dokumentarfilm (2015)
 Unity (Larry-Young-Album), Jazzalbum von Larry Young (1966)
 Unity (Paul-Dunmall-Album), Jazzalbum von Paul Dunmall und Mark Sanders (2021)
 Unity (Sun-Ra-Album), Jazzalbum von Sun Ra (1978)
 
Orte:
 Unity (Saskatchewan), Stadt in der Provinz Saskatchewan, Kanada
 Unity (Bundesstaat), Bundesstaat im Südsudan

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Unity (Alabama)
 Unity (Arkansas)
 Unity (Georgia)
 Unity (Idaho)
 Unity (Illinois)
 Unity (Maine)
 Unity (Maryland)
 Unity (Mississippi)
 Unity (New Hampshire)
 Unity (Ohio)
 Unity (Oklahoma)
 Unity (Oregon)
 Unity (Pennsylvania)
 Unity (South Carolina)
 Unity (Tennessee)
 Unity (Texas)
 Unity (Virginia)
 Unity (Wisconsin), im Clark und im Marathon County
 Unity (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 Unity (Town, Trempealeau County), Town(ship) in Wisconsin
 Unity Junction, Pennsylvania
 Unity Village, Missouri

Siehe auch:
 Uniti